T-99 steht für:

 T99, ein belgisches Musikprojekt
 Typ 99 Leichtes Maschinengewehr, ein japanisches Maschinengewehr

T99